Алекса́ндр Фёдорович Воло́шин:
 Волошин, Александр Фёдорович (1855—1933) — украинский этнограф и общественный деятель.
 Волошин, Александр Фёдорович (1951—1978) — советский футболист.